The Big Night – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
The Big Night – film del 1951 diretto da Joseph Losey
Il canale della morte (The Big Night) – film del 1960 diretto da Sidney Salkow